Attigny, commune française des Ardennes
 Attigny, commune française des Vosges

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France